

Familles 
 Famille de Muyser, famille luxembourgeoise originaire du duché de Brabant (Machelen) 
 Famille de Muyser Lantwyck, famille belge originaire du duché de Brabant (Vaalbeek)

Personnalités 

 Marcus Musurus (1470-1517), humaniste de langue grecque et latine.
 Jacob Muyser (1896-1956),  prêtre catholique
 Constant de Muyser (1851-1902), ingénieur ferroviaire
 Pierre-Louis de Muyser, homme de lettres, traducteur, grand résistant
 Guy de Muyser (1926) maréchal de la cour honoraire du grand-duc de Luxembourg, ambassadeur honoraire
 Isabelle de Muyser, (1960), fonctionnaire au Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
 Alain de Muyser (1961), secrétaire général adjoint à la direction du secrétariat général du Benelux à Bruxelles

Artistes peintre 
 Arnout de Muyser, peintre de scène de genre de la seconde moitié du 
 Albert Demuyser (1920-2003), peintre animalier de la seconde moitié du

Notes et références 

Homonymie de patronyme